Антреко́т (от  — «между» и  — «ребро», также «толстый край» и «рибай») в классической французской кухне — отборный отрез воловьего мяса между рёбрами и хребтом () толщиной 4—6 см и весом 350—550 грамм. Аналогичный кусок мяса, вырезанный у быка, коровы или телёнка, напоминает по форме небольшую округлую медаль и носит соответствующее название «медалье» (медальон). Классическое блюдо ресторанного ассортимента, в европейской кухне существуют многочисленные региональные рецепты приготовления антрекота: по-беарнски, по-бордоски, по-тирольски.

Антрекотом также называют отбивную котлету, приготовленную из такого отреза говядины на гриле или сковороде. В более широком понимании в русской традиции антрекот — любой кусок мяса (как правило, говядины) толщиной 1—1,5 см, величиной с ладонь. В русской гастрономической культуре мясо перед жаркой пропускают через рыхлительную машину или отбивают вручную тяпкой и разрезают ножом сухожилия, солят, перчат и жарят до румяной корочки в жире на сковороде с двух сторон. В классическом варианте антрекот приправляют солью и перцем только по готовности. Антрекот обычно сервируют на овальном блюде или тарелке с картофелем и жареными овощами и хреном. Перед подачей на мясо иногда кладут кусочек зелёного масла. В варианте «антрекот с луком» мясо при подаче покрывают жаренным во фритюре репчатым луком, «антрекот с яйцом» подают под яичницей-глазуньей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепты антрекота натурального и с яйцом

Блюда из говядины
Мясные продукты
Блюда по алфавиту